Mackenröder Wald steht für:

 Mackenröder Wald, Waldgebiet bei Mackenrode (Hohenstein), Thüringen und Niedersachsen
 Steingrabental – Mackenröder Wald, Naturschutzgebiet im Mackenröder Wald, Niedersachsen
 Sülzensee – Mackenröder Wald, Naturschutzgebiet im Mackenröder Wald, Thüringen